

Patronyme 
Amette est un nom de famille ; en France, il était historiquement localisé dans l'Eure (Normandie). Il est notamment porté par :
 Jacques-Pierre Amette (né en 1943), écrivain et journaliste français, lauréat du Prix Goncourt du Centenaire (2003) ;
 Léon Adolphe Amette (1850-1920), archevêque de Paris et cardinal catholique français.

Lien externe 
 

Patronyme normand